Сезёновский Иоанно-Каза́нский монасты́рь — православный женский монастырь Елецкой епархии Русской православной церкви, расположенный в селе Сезеново Лебедянского района Липецкой области на высоком правом берегу реки Сквирня, в 12 км от Лебедяни.

История

Основание 
В декабре 1817 года Сезёново впервые посетили Иоанн и его помощница Дария Дмитриевна Кутукова. Владелец села, князь Фёдор Несвицкий, поселил Иоанна в выстроенной специально для него келье. В 1828 году Дария Дмитриевна Кутукова построила в Сезёново келью и стала в ней жить постоянно.

Слава о строгой подвижнической жизни Иоанна разошлась далеко за пределы Лебедянского уезда, что способствовало притоку большого количества паломников, желающих получить наставления и ответы на свои вопросы. В 1838 году Иоанн испросил разрешения епископа Арсения (Москвина) на постройку в Сезёново вместо ветхой Казанской церкви нового каменного семипрестольного храма. 12 августа 1838 года он получил благословение.

8 сентября 1838 года началось строительство собора. Затворник Иларион много жертвовал на строительство собора.

14 декабря 1839 года Иоанн скончался в своей келье. Он был похоронен 12 января 1840 года в склепе, в нижнем этаже собственной кельи.

В 1842 году Казанский храм был построен. Внутренняя отделка храма была завершена только в 1847 году. Росписи были выполнены московским мещанином П. И. Щегловым.

Официальное открытие монастыря Иоанн завещал осуществить Евфимии Моргачёвой.

Официальное открытие и расцвет 
В 1845 году Евфимия Моргачёва подала в Святейший Синод прошение об учреждении в Сезёново монашеской обители. Синод отказал по причине необеспеченности материальным подтверждением. 1 октября 1849 года была открыта Сезёновско — Иоанновская женская община.

В 1853 году был построен храм во имя Преображения Господня.

По предложению Евфимии Моргачёвой Святейший Синод 11 апреля 1853 года переименовал Сезёновскую общину в третьеклассный заштатный общежительный Иоанно-Казанский женский монастырь. Открытие состоялось 12 июля 1853 года. Первой настоятельницей Иоанно-Казанского женского монастыря стала сама Евфимия Моргачёва. В декабре 1853 года Евфимия была пострижена в монашество под именем Серафимы, а в 1855 году она стала игуменьей.

В 1860 году был построен второй каменный храм — Христорождественский.

Женскую обитель окружала кирпичная ограда, побелённая и украшенная башенками с кельями и высокими арками въездных ворот. В центре монастыря находились три храма: в честь Казанской иконы Божией Матери, Рождества Христова и Святой Троицы.

Советская Россия 
В 1920 и 1922 годах с монашествующими были оформлены договоры аренды на монастырские церкви. Часть построек обители не были переданы в аренду и впоследствии полностью разрушены.

Позднее на территории действующего монастыря также находился детский дом.

В июне 1930 года Президиум исполкома ЦЧО принял решение «о закрытии 2-х женских монастырей Сезёновского Иоанно-Казанского в с. Сезёново и Троекуровского-Иларионовского в с. Троекурово Лебедянского района Елецкого округа — расторгнуть договор с верующими и монастыри ликвидировать. Использовать здания для местных общественных нужд».

В июне 1932 года Казанский собор был разобран. Местами сохранились только фрагменты южной стены и южные монастырские ворота, часть северной стены длиной около 50 метров и 110 метров восточной стены.

Останки блаженного Иоанна насельницы монастыря перевезли в село Мечнянка Ефремовского уезда Тульской губернии и перезахоронили близ Свято-Никольского храма.

Возрождение 
К началу 2000-х годов сохранились в полуразрушенном состоянии Христорождественский и Троицкий храмы, арка монастырских ворот, фрагменты стены и несколько келейных построек.

С июля 2005 года в Сезёново проводилась расчистка Троицкого храма и исследование мест захоронений старицы Дарии и игумении Евфимии. Тогда же были найдены частично сохранившиеся останки сезёновских подвижниц Дарии и Серафимы.

К началу 2008 года была окончена отделка нижнего храма Троицкой церкви.

В 2007 году на прошение епископа Никона о возвращении в Сезёновскую обитель мощей преподобного затворника Иоанна, было получено благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и согласие архиепископа Тульского и Белевского Алексий. В июле 2008 года в монастырь были доставлены мощи преподобного Иоанна Сезёновского.

Храмы монастыря 
 Собор Казанской иконы Божией Матери. Первый Казанский храм в Сезёново упоминается в 1676 году. В сентябре 1838 года был заложен монастырский собор. К 1842 году храм был закончен и освящен. В 1932 году храм был разобран и в настоящее время от него остался только фундамент.
 Церковь Преображения Господня. Построен к осени 1853 года на месте кельи затворника Иоанна. Он имел в длину с алтарём 6 саженей, в ширину 2,5 и в высоту с куполом 3 сажени.
В 1864 году Преображенская церковь была разобрана и на её месте построен новый храм во имя Святой Троицы.
 Церковь Рождества Христова. Каменный храм был построен в 1860 году. Высота до кровли купола была 13 саженей, длина — 131/3 сажени, ширина 9, высота — 8 саженей. Церковь имела два света: больших окон 13 и малых 12. Церковь завершала главка без окон. Кровля и главка были выкрашены в зелёный цвет.
При советской власти церковь была оборудована под овощехранилище.
 Церковь Святой Троицы. Двухэтажный шестипрестольный храм построен на месте разобранной Преображенской церкви. Размеры его были: длина 13 саженей, ширина 11,5 саженей, высота до карниза 10 саженей. Церковь имела пять глав, 15 больших окон и 15 малых — на нижнем этаже. Верхний этаж был отделан резьбой и позолотой. Иконы были выполнены московскими мастерами. В нижнем, пещерном храме, были погребены основатель обители затворник Иоанн (с левой стороны от главного алтаря), старица Дария (с правой стороны алтаря) и игумения Серафима (старица Евфимия). В 1930-е — 1960-е гг. — использовался для содержания овец и лошадей. В 1960—1965 гг. в нижнем храме были оборудованы мастерские, а потом склад удобрений. В 2008 году нижний храм был восстановлен.

Настоятельницы 
   

 игуменья Серафима (Моргачёва) упом. в 1853—1877 гг.
 игуменья Филарета (Терехова) упом. в 1877—1880-е гг.
 игуменья Паисия упом. в 1885—1886
 игуменья Антония (Чеплыгина) упом. в 1886—1904
 игуменья Филарета (Хотяинцева) упом. в 1904—1913
 игуменья Паисия (Кожевникова) упом. в 1914—1917
 игуменья Антония упом. в 1927 г.
 игумения Феофания (Проценко) с 2005 г.

Примечания

Литература 
 Гамаюнов А. И., Клоков А. Ю., Найдёнов А. А. «Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархии. Лебедянский район» Часть 1, Липецк, 2009.

См. также 
 Список монастырей России
 Елецкая и Лебедянская епархия

Ссылки 

 Сезеновский Иоанно-Казанский женский монастырь // Официальный сайт.
 Информация о Иоанно-Казанском монастыре на сайте Липецкой митрополии
 Статья на Историко-патриотическом сайте города Липецка
 Сезёновский Иоанно-Казанский женский монастырь Часть II
 Сезёновский Иоанно-Казанский женский монастырь. Часть III

 
Лебедянский район
Монастыри Липецкой области